Улица Галины Кузьменко (до 2023 года — улица Маяковского) () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Землянки. Пролегает от тупика до улицы Попудренко.

Нет примыкающих улиц.

История   
Троицкий переулок — из-за названия Троицкой улицы от которой проложен — был проложен и заселён в период 1908-1917 годы. Застроен индивидуальными домами. После переименования Троицкой улицы в 1919 году на улицу Перетця, в 1927 году Троицкий переулок был переименован на Потаповскую улицу. 

Потаповская улица была переименована на улица Маяковского — в честь русского советского поэта Владимира Владимировича Маяковского.

Пролегала в виде ломаной линии, концы которой соединены с улицей Попудренко. В 1980-е годы улица была разделена, где начало улицы длиной 250 м было преобразовано — в связи со строительством жилого дома и детсада № 42 — превратив начало улицы во внутридомовой проезд.

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 21 февраля 2023 года улица получила современное название — в честь военнослужащего УПА Галины Кузьменко, согласно Решению Черниговского городского совета № 29/VIII-7 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у місті Чернігові»).

Застройка 
Улица пролегает в юго-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Среди домов есть примеры народного деревянного строительства и резьбы (например, дом № 9).

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 442 МАЯКОВСЬКОГО ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова